Pau Castanyer i Bachs (Girona, 1958), músic i compositor
 Pau Castanyer i Fe (Palma, 1983), poeta i dramaturg